Die Santiago Open 2008 fanden vom 3. bis 8. November 2008 in Santiago de Compostela, Spanien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 3 Star. Das Preisgeld betrug 31.175 US-Dollar.

Titelverteidiger war Davide Bianchetti, der in der ersten Runde gegen Simon Rösner ausschied. Im Endspiel setzte sich Borja Golán mit 11:7, 9:11, 11:3 und 11:7 gegen Stewart Boswell durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Carlos Cornes einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Santiago de Compostela